Свен-Йоран Мальмгрен (, 25 апреля 1943) — шведский шахматист, мастер. Чемпион Швеции 1971 г. (занял чистое 1-е место, несмотря на поражения от главных конкурентов О. Ульссона и Й. Брустрёма). Двукратный чемпион Гётеборга (1967 и 1968 гг.). В составе сборной Швеции участник двух командных первенств мира среди студентов (1968 и 1969 гг.) и командного турнира северных стран (1972 г.). Участник мемориала А. Ольсона, проходившего в декабре 1967 — январе 1968 гг. в Гётеборге. В этом турнире нанес поражение будущему гроссмейстеру Х. Вестеринену. В середине 1970-х гг. отошел от активной практики.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии С. Мальмгрена в базе Chessgames
 Личная карточка С. Мальмгрена на сайте 365Chess
Шахматисты Швеции
Шахматисты XX века